Krismer ist der Familienname folgender Personen:

 Helga Krismer-Huber (* 1972), österreichische Veterinärmedizinerin und Politikerin
 Samuel Krismer (* 1994), österreichischer Fußballspieler
 Stephan Krismer (1777–1869), Priester, Freiheitskämpfer, Klostergründer